Diese Liste basiert auf den offiziellen Top 75 Albums Sales Chart und der offiziellen Top 20 Airplay Chart der IFPI Griechenland. Für die Wochen 32 bis 34 wurden keine Albumcharts ermittelt.

Singles

Alben

Weblinks 
 Top-75 Albums Sales Chart (englisch)
 Official IFPI Airplay Chart